The Wise Guys – cortometraggio del 1914 diretto da Allen Curtis
The Wise Guy – film del 1926 diretto da Frank Lloyd
O atsidas (The Wise Guy) – film del 1962 diretto da Giannis Dalianidis